

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Catawba – w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Catawba – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Catawba – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Catawba – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Gminy 
 Catawba (ang. Catawba Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Catawba (ang. Catawba Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Hrabstwa 
 hrabstwo Catawba (ang. Catawba County) – w stanie Karolina Północna

Pozostałe 
 Catawba – plemię Indian Ameryki Północnej

Zobacz też 
 USS "Catawba"